Plaats in Indonesië
 Srimulyo (Suoh), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Srimulyo (Air Salek), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Srimulyo (Bayung Lencir), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Srimulyo (Sematang Borang), een plaats in het bestuurlijke gebied Palembang in de provincie Zuid-Sumatra